Сезон 2012/13 е 109-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 82-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г. Реал Мадрид започна сезона, като спечели Суперкупата на Испания, побеждавайки Барселона с 2:1 в Мадрид при общо резултат 4:4, но взима купата заради повечето голове на чужд терен. Отборът се състезава за рекордната 33-та титла в Испания, 10 титла в Шампионската лига, който сезон е 16-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така започна надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Класиране 

Последно обновяване: 1 юни 2013 г.

1 Малага са отстранени от всички клубни турнири на УЕФА за следващите четири години, в които се класира за тях. Малага обжалва решението на УЕФА. Финалното решение ще се вземе на 4 юни. Малага получи лиценз за евротуринирите от испанската федерация, но той може да бъде отнет при потвърждение на решението от страна на УЕФА.

2След като и двата финалиста за Купата на краля 2012/13 се класират за Шампионската лига, то автоматично отборът на 5-о място ще започне директно от груповата фаза на Лига Европа, 6-ият – от плеофите, а 7-ият – от третия квалификационен кръг.

Източник: ESPN, Soccerway

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро точки в директни двубои, 3-то голова разлика в директни двубои, 4-то вкарани голове в директни двубои, 5-о голова разлика, 6-о вкарани голове, 7-о феър плей точки

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Настоящ състав

Примера дивисион 
Сезон 2012/13 започна за Реал Мадрид с домакинска среща срещу отбора на Валенсия на 19 август 2012 г. Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 19 август 2012 г. до 13 януари 2013 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 20 януари 2013 г. до 1 юни 2013 г.

Шампионска лига 
Сезон 2012/13 за Реал Мадрид стартира на 18 септември 2012 г. в Мадрид срещу английският отбор Манчестър Сити.

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 18 септември 2012 г. до 5 декември 2012 г.

 Последна промяна 4 декември 2012

1/8 финали 
 Жребият беше теглен на 20 декември 2012 г.Първият мач е на 13 февруари 2013, а реваншът на 5 март 2013

1/4 финали 
 Жребият се състоя на 15 март 2013 г., а мачовете се изиграха на 3 и 9 април 2013 г.

1/2 финали 
 Жребият се състоя на 12 април 2013 г., а мачовете се изиграха на 23/24 април и 30 април/1 май 2013 г.

Купа на Испания 
Реал Мадрид започва надпреварата за Купата на Краля през сезон 2012/13 от 1/16 финалите срещу Алкояно, който се състезава в Трета испанска дивизия (Сегунда Б).

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал

Суперкупа на Испания

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последно обновяване – 1 юни 2013

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо през този сезон направи 20 хеттрика с екипа Реал Мадрид
Последно обновяване – 1 юни 2013

Асистенции 

Последно обновяване – 1 юни 2013

Стартов състав 

 Последно обновяване – 1 юни 2013

Екипи

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

* Срещата между Реал Мадрид и Малага от кръг 36-и беше изтеглена за 8 май поради участието на Реал на финала за Купата на Испания на 17 май.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България 

Футболни отбори през сезон 2012/13
Реал Мадрид сезони